Saint-Agnan kan avse tio kommuner i Frankrike:

 Saint-Agnan, Aisne
 Saint-Agnan, Nièvre
 Saint-Agnan, Saône-et-Loire
 Saint-Agnan, Tarn
 Saint-Agnan, Yonne
 Saint-Agnan-de-Cernières
 Saint-Agnan-en-Vercors
 Saint-Agnan-le-Malherbe
 Saint-Agnan-sur-Erre
 Saint-Agnan-sur-Sarthe